Бе́рковец (ранее берковеск, др.-рус. бьрковьскъ «бьёркёйский», от древнерусского названия старинного шведского торгового города Бьёркё) — старорусская единица измерения массы, равная 10 пудам ≈ 164 кг.

Первоначально употреблялась преимущественно для взвешивания воска. Упоминается в уставной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича, данной общине купцов-вощаников «Ивановское сто», торговавших воском и мёдом при передаче им церкви Иоанна Предтечи на Петрятине дворище в Новгороде, в 1134 году.

Впоследствии встречается в новгородских и псковских летописях. В старорусской берестяной грамоте № 52 упоминается «полутора бѣрковка».

См. также 
 Русская система мер
 Пуд

Примечания

Ссылки 
 
 

Единицы измерения массы
Русская система мер
Новгородская республика
Система мер в Великом княжестве Литовском